Крейдяное — название населённых пунктов на Украине:

 Крейдяное — село в Беловодском районе Луганской области.
 Крейдяное — село в Марковском районе Луганской области.